est un film américain réalisé par Frank Tuttle et sorti en 1927.

Le film est considéré comme perdu.

Synopsis

Fiche technique 
 Réalisation : Frank Tuttle
 Scénario : J.L. Campbell, George Marion Jr.
 Producteurs : Jesse L. Lasky, Adolph Zukor
 Photographie : L. Guy Wilky
 Production : Famous Players-Lasky Corporation
 Distributeur : Paramount Pictures
 Durée : 50 minutes
 Date de sortie :  (États-Unis)

Distribution 
Florence Vidor : Rita Farrell
Theodore von Eltz : John Bruce
Marie Shotwell : Mrs. Gray
Hedda Hopper : Olive Gresham
Roy Stewart : Rev. Robert Farrell
Joyce Coad : la nièce
Jimmy Boudwin : le neveu

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1927
Comédie américaine
Moyen métrage américain
Film américain en noir et blanc
Film muet américain
Film perdu des années 1920
Film américain perdu